Юрий Вьюнов:
 Вьюнов, Юрий Андреевич (1940) — кандидат исторических наук, профессор;
 Вьюнов, Юрий Иванович (1947) — советский и российский военачальник.